John Miles (1880-1953) – angielski rugbysta i sędzia sportowy
 John Miles (1943-2018) – brytyjski kierowca
 John Miles (1949–2021) – brytyjski muzyk rockowy

Przypisy